Leugers ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Leugers (* 1956), deutsche Theologin und Kirchenhistorikerin
 August Hermann Leugers-Scherzberg (* 1958), deutscher römisch-katholischer Theologe und Historiker
 Jana Leugers (* 1988), deutsche Fußballspielerin
 Thilo Leugers (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Willi Leugers, deutscher Fußballspieler